Dampfkraftwerk steht für:

 Dampfkraftwerk, Kraftwerk zur Stromerzeugung
 Dampfkraftwerk (Marbach), Ortsteil von Marbach am Neckar, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg

ehemalige Kraftwerke in Österreich:
 Dampfkraftwerk Ebenfurth in der Stadtgemeinde Ebenfurth, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Dampfkraftwerk Engerthstraße im Gemeindebezirk Leopoldstadt, Wien
 Dampfkraftwerk Kaunitzgasse im Gemeindebezirk Mariahilf, Wien
 Dampfkraftwerk Voitsberg in der Stadtgemeinde Voitsberg, Steiermark

Siehe auch:
 Gas- und Dampfkraftwerk Leopoldau, Gemeindebezirk Floridsdorf, Wien
 Gas- und Dampfkraftwerk Mellach, Gemeinde Fernitz-Mellach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Rheinhafen-Dampfkraftwerk Karlsruhe, Baden-Württemberg